Bas har flere betydninger:

 Basstemme – den dybeste stemme i et musikstykke,.
 Bas (sangstemme) – den dybeste mandsstemme.
 Bas (instrument) – musikinstrument med dybe toner, herunder oftest:
 El-bas – elektrisk bas, det samme som basguitar.
 Kontrabas - akustisk bas

Se også
 Generalbas – er en spilleteknik, hvor man skaber akkompagnement ved at improvisere harmonier ud fra basnoder.
 Førerhund i grønlandsk hundespand, af hunderacen grønlandshund.
Det dybeste instrument i en musikinstrumentfamilie, f.eks. kontrabas, bassaxofon eller tuba.
 BAS